

Onomastica 
 Pippa – nome proprio, femminile di Pippo
 Pippa – nome di persona femminile diminutivo del greco Philippa, diffuso nel Regno Unito

Persone 
 Rosalba Pippa, in arte Arisa – cantante italiana 
 Philippa Charlotte Middleton, detta Pippa – socialite britannica

Altro 
 648 Pippa – asteroide della fascia principale
 Pippa – nome colloquiale dato alla masturbazione maschile
 Pippa – antico nome della pipa per fumare, 
 Pippa o pipa – antica unità di misura per la capacità per liquidi
 Pippa o pipa – botte allungata, usata in passato per conservare liquidi; talvolta impiegata anche come unità di misura per il vino

Altri progetti